Općinska nogometna liga Slavonska Požega u sezoni 1981./82. je predstavljala pretposljednji rang natjecanja, odnosno ligu šestog stupnja nogometnog prvenstva SFRJ. Sudjelovalo je 12 klubova, a prvenstvo se igralo dvokružno. NK Mladost Kula se kvalificirala u Slavonsku zonu - Posavsku skupinu zapad, a NK BSK Buk ispao u niži rang.

Tablica

Unutarnje poveznice 
 Slavonska zona - Posavska skupina zapad 1981./82.

Vanjske poveznice

Izvori 
 
 Đuro Mesić: NK Parasan Golobrdci (1956. – 2006.), Požega 2006.
  

1981-82
Slavonska Požega
1981-82 Slavonska Požega